Seager ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Seager (1906–1968), US-amerikanischer Schriftsteller
 Corey Seager (* 1994), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Gavin Seager (* 1978), britischer Rennfahrer
 Henry Rogers Seager (1870–1930), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Kyle Seager (* 1987), US-amerikanischer Baseballspieler
 Richard Berry Seager (1882–1925), US-amerikanischer Archäologe, Bruder von Henry Rogers Seager
 Sara Seager (* 1971), kanadisch-amerikanische Astrophysikerin
 William Seager (* 1952), kanadischer Philosoph

Siehe auch:
 Seeger
 Seger
 Saeger